Karankasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karankasaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Karankasaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar